Bojalil ist der Familienname folgender Personen:

Felipe Bojalil Gil (Felipe Gil; 1913–1956), mexikanischer Sänger und Komponist, bekannt als El Charro Gil
Felipe Bojalil Garza (* 1940), mexikanischer Sänger